Schrecker ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Schrecker (1823–1905), deutscher Politiker, Bürgermeister und Abgeordneter
 Franz Schrecker (1878–1934), österreichischer Komponist, siehe Franz Schreker
 Frederick Schrecker (Friedrich „Fritz“ Schrecker; 1892–1976), österreichischer Schauspieler
 Friedrich Schrecker (1863–1937), deutscher Politiker, Oberbürgermeister in Hamborn
 Hans Schrecker (1899–1983), deutscher Journalist und Chefredakteur
 Ignaz Franz Schrecker (1834–1888), österreich-ungarischer Fotograf

Siehe auch:
 Schreker